Yves Henry peut désigner :
 Yves Henry (1875-1966), un agronome français, inspecteur général de l'Agriculture aux Colonies ;
 Yves Henry (1899-1970), un homme politique, député, conseiller de la République français ;
 Yves Henry (1938-), un haut fonctionnaire français ;
 Yves Henry (1959-), un pianiste classique français.